Dominant (muziek) (de algemene functie van de dominant in de muziekleer)
Dominant septiemakkoord (uitleg over het specifieke V7-akkoord in de muziek)
Dominant (bdsm)
Dominant (taalkunde)
Dominant (genetica)
Ecologische dominantie
Dominantie (dier)
Dominantie (geografie)
een karaktertrek, zie Karakter (aard)
rechts of links in het lichaamsschema
militaire dominantie, zoals luchtoverwicht
Hegemonie
Macht (sociale wetenschappen)